Maria Franciszka Anna Romana Sabaudzka () (ur. 26 grudnia 1914 w Rzymie, zm. 4 grudnia 2001 w Mandelieu-la-Napoule) – księżniczka Włoch, Etiopii i Albanii oraz poprzez małżeństwo księżna Parmy.

Życiorys 
Wyszła za mąż 23 stycznia 1939 roku, w kaplicy Pawła na Kwirynale w Rzymie, za (wł.), (ur. 5 grudnia 1899 w Schwarzau am Steinfeld, Austro-Węgry, obecnie Austria, – zm. 4 grudnia 1967 Mandelieu-la-Napoule, Francja), syna Roberta I Burbona księcia Parmy i Marii Antoniny Braganza, infantki Portugalii. Ludwik był młodszym bratem Zyty Burbon-Parmeńskiej, ostatniej cesarzowej Austrii i królowej Węgier. Małżeństwo to przypieczętowało pojednaniem rywalizujących rodzin królewskich. Młoda para została przyjęta przez papieża Piusa XI na 15 minutowej audiencji prywatnej bezpośrednio po ceremonii zaślubin. Maria skorzystała z przywileju białego stroju przysługującego włoskim księżnym z domu panującego.

Maria bardzo często brała udział w królewskich uroczystościach i imprezach, zawsze pokazując, uczucia miłosierdzia i miłości ojczyzny. Niektóre zdjęcia przedstawiają ją z ojcem na polach bitew pokrzepiających młodych poborowych.

Była zawsze bardzo popularna, i w Rzymie istnieje do dzisiaj szkoła jej imienia.

W 1943 roku została internowana w obozie koncentracyjnym w Niemczech, z dwojgiem dzieci i mężem. W 1945 roku wyzwoliły ich wojska anglo-amerykanie i powrócili do Włoch. Po referendum, które zniosło monarchię, przeniosła się do Mandelieu.

W 1967 roku owdowiała i od tego czasu zniknęła prawie całkowicie z życia publicznego, z wyjątkiem pogrzebu brata Humberta, w 1983. Kolejnym ciosem dla niej była śmierć pierworodnego syna Guya w 1991 roku.

Wnuki kilka razy próbowały ją przekonać do napisania pamiętników, ale ona odrzuciła wszystkie oferty – nie chciała pisać o cierpieniach lat spędzonych w obozie koncentracyjnym nazistów.

Potomkowie 
Małżeństwo miało czworo dzieci:
 Gwidon Sykstus Ludwik Robert Wiktor () Burbon-Parma (1940–1991).
 Remigiusz Franciszek () Burbon-Parma (1942).
 Chantal Maria () Burbon-Parma (1946).
 Jan Bernard Remigiusz () Burbon-Parma (1961).

Rodowód

Ordery i tytuły honorowe 
 Dama Wielkiego Krzyża Orderu Świętych Maurycego i Łazarza (Królestwo Włoch)

 Dama Orderu Krzyża Gwiaździstego (Austro-Węgry)

 Dama Wielkiego Krzyża Łaski i Dewocji Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos, i z Malty

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Zmarli w 2001
Urodzeni w 1914
Ludzie urodzeni w Rzymie